Валіде Хасекі Афіфе-Нурбану Султан (;  — ) — законна дружина османського султана Селіма II (носила титул Хасекі Султан), мати Мурада ІІІ;  Валіде-Султан періоду Жіночого султанату. Друга представниця Жіночого Султанату

Біографія 
Походила з двох впливових родин Венеційської республіки. Батько, Ніколо Веньєр, був губернатором грецького острова Парос, яким володіла Венеційська республіка, він був рідним братом дожа Венеції Себастьяно Веньєра. Мати — Віоланта Баффо. Оскільки їхній шлюб був не законним, донька носила прізвище матері. Справжнє ім'я Сесилія Веньєр - Баффо.

Фаворитка султана 
У 1537 році, коли пірат і адмірал Хайр-ад-дін Барбаросса захопив Парос, дванадцятирічна дівчинка опинилася в рабстві. Як рабиня вона була передана Барбароссою в султанський гарем в Стамбул, де стала наложницею Шехзаде Селіма. У 1543 році Нурбану, ймовірно, супроводжувала Селіма до Коньї, де він зайняв пост санджак-бея (губернатора) провінції. Тут в 1544 році Нурбану народила першу дитину - доньку Шах Султан, а потім, через два роки, сина Мурада. 

Як писав венеціанський посол, під час перебування свою санджак-беєм Селім був вельми «хтивий», однак якщо він і мав інших наложниць, то дітей в цей період народжувала тільки Нурбану. Вона стала матір'ю як мінімум чотирьох дітей Селіма: крім Шах і Мурада, у неї було ще дві дочки - Гевхерхан і Есмехан, що народилися в період між появою на світ першої доньки і сина. Останньою дитиною Селіма, народженим до його сходження на престол, була Фатьма-султан, що з'явилася на світ приблизно в 1559 році; її матір'ю також вважається Нурбану.

У 1558 році Шехзаде Мурад був призначений на посаду санджак-бея Акшехірі. За традицією, мати Шехзаде зобов'язана була поїхати разом з ним в провінцію, де мала  виконувати функції, аналогічні функціям валіде. Однак, Нурбану, як і Хюррем не вирушила в санджак, а залишилася поруч з чоловіком. Коли Селім став султаном, а Мурад був переведений в Маніси, Нурбану, всупереч очікуванням, вирушила до Стамбулу.

Аж до сходження Селіма на престол Нурбану залишалася його єдиною фавориткою. Оскільки наявність у султана тільки одного сина ставило династію в складне становище, Селім завів ще кілька фавориток, які народили йому, за різними даними, від п'ятьох до дев'ятьох синів; на думку Леслі Пірс, за вісім років правління Селім став батьком шістьох синів, один з яких помер ще за життя батька (імовірно це був Шехзаде Мехмед, похований в тюрбі Хюррем-султан); також відомо про чотирьох наложниць Селіма, які в кінці його правління також народили синів. При цьому він, ймовірно, дотримувався принципу «одна фаворитка - один син».

Той факт, що після сходження Селіма на престол Нурбану не народила жодної дитини, може говорити про те, що вона перестала бути сексуальним партнером султана, проте зберегла статус головної фаворитки, оскільки саме її син був проголошений спадкоємцем престолу. Після переїзду в столицю положення Нурбану при дворі було складним. За повідомленнями венеціанських послів, в перші роки в столиці авторитет Нурбану тримався виключно на любові Селіма.

Хасекі султана 
Подібно до свого батька, Селім вирішив офіційно одружитися. Джакомо Рагаццоні в своєму донесенні венеціанському сенату від 1571 року писав: «Султан Амурат [Мурад, старший син Селіма] 22 роки талановитий і добре освічений, ретельно дотримується релігійних обрядів і тому дуже любимий усіма і своїм батьком Великим Сеньйором, всупереч традиціям османів. Шість місяців тому його батько Синьйор як в знак любові зробив Чебин, що означає, що він взяв у законні дружини мати [принца] і дарував їй придане в розмірі 110 тисяч дукатів, бажаючи обійти свого батька, який дав в придане тільки 100 тисяч матері Селіма». Як і весілля Сулеймана і Хюррем, шлюбна церемонія Селіма і Нурбану ніяк не освітлювалася в османських джерелах, що, ймовірно, було викликано протиріччям подібних шлюбів османським придворним традиціям.

До кінця правління Селіма II Нурбану отримувала платню в розмірі 1100 акче в день, в той час як інші фаворитки султана отримували лише сорок акче; під час правління сина Нурбану отримувала близько двох тисяч акче в день, що було найвищою платнею у всій імперії, в три рази вищою за платню самого султана.

Валіде султан 
Чоловік Нурбану помер в 1574 році і на троні опинився її 28-річний син Мурад; сама ж Нурбану удостоїлася титулу валіде-султан та належних привілеїв. Ставши матір'ю нового султана, Нурбану стала вести активну переписку з іноземними правителями: так довгі роки аж до своєї смерті Нурбану регулярно посилала листи, а також обмінювалася подарунками з матір'ю французьких королів Катериною Медічі. Вважається, що Нурбану дотримувалася провенеціанської політики, а, отже, різко антигенуезької; через це навіть ходили чутки, що її отруїв генуезький посол. Мурад спирався на підтримку матері, яка користувалася величезним авторитетом аж до своєї смерті в 1583 році. Такий стан справ в державі не влаштовувало багатьох і, в першу чергу, нового великого візира Сінан пашу, який обійняв посаду після смерті 1580 році зятя Нурбану. Протистояння матері султана і головного візира в державі закінчилося за рік до смерті Нурбану: Сінан паша був знятий з посади і висланий зі столиці і, як писав венеціанський посол Контаріні, мати Мурада III була причетна до зміщення, метою ж її було посадити на цей пост свого ставленика. Із закінченням протистояння матері султана і великого візира почалося нове - між матір'ю Мурада III і його фавориткою.

Як і його батько, Мурад спочатку дотримувався відносин лише з однією наложницею - Сафіє, з якої в 1583 році у Нурбану трапився конфлікт. Нурбану спочатку недолюблювала амбітну Сафіє, оскільки та не була її власним вибором: дівчина була куплена Міхрімах султан, сестрою Селіма, яка подарувала її в 1563 році своєму племіннику. Нурбану радила синові брати інших наложниць для блага династії, оскільки до 1581 року в живих залишався тільки один Шехзаде - син Мурада і Сафіє, Мехмед. Інші сини, народжені Сафіє, померли в ранньому дитинстві, під час або незабаром після народження. У 1583 році Нурбану звинуватила Сафіє в чаклунстві, яке зробило Мурада імпотентом, нездатним взяти нову наложницю; декількох слуг Сафіє заарештували і катували. Незабаром після цього сестра Мурада, Есмехан султан, подарувала братові двох красивих рабинь, яких він прийняв і зробив своїми наложницями. Протягом наступних кількох років Мурад став батьком двадцяти синів і двадцяти семи дочок. У першій половині правління Мурада кількість жінок в його гаремі подвоїлася, перевищивши сотню. Для того щоб надати Нурбану султан більш комфортабельні апартаменти і збільшити кількість місць для проживання нових наложниць і служниць Мурад наказав перебудувати і розширити покої свого гарему.

Смерть 
Нурбану померла в грудні 1583 року. Не отримавши особливих почестей при житті, вона удостоїлася їх після смерті: Мурад III влаштував матері пишні похорони, зафіксовані на одній з мініатюр Сейида Локман в «Шехіншахнаме», що стала єдиною мініатюрою в Османській імперії, на якій відображені похорони жінки. Султан був одним з тих, хто ніс труну з тілом валіде в мечеть Мехмеда Завойовника, де повинні були читати похоронну молитву. Вибір саме цієї мечеті - найвіддаленішої з усіх султанських мечетей від палацу - був зроблений усвідомлено: таким чином Мурад розраховував, що за душу його матері буде молитися більше число людей, ніж це могло бути в довколишніх мечетях. Чотири дні безперервно читався Коран, і чотири дні високопоставлені чиновники і релігійні діячі приходили до гробу Нурбану, щоб вшанувати її. Незвичайним було і місце поховання Нурбану: за розпорядженням Мурада III, його мати була похована поруч з його батьком в комплексі мечеті Ая-Софія; таким чином, Нурбану стала першою наложницею султана, похованою поруч зі своїм паном. Цим вчинком Мурад визнав свою валіде повноправним членом правлячої династії, а також те, що сам він веде своє походження як від султана Селіма II, так і від Нурбану султан. Поховання Нурбану змінило саму традицію поховання членів династії, при якій султани були одноосібними «господарями» своїх мавзолеїв, а їх потомство, дружин і матерів ховали окремо (винятком була Міхрімах, похована в 1578 році поряд з батьком, що підкреслило її особливий статус єдиної дочки султана). 

Одним з пріоритетів дружин і матерів султанів вважалося будівництво мечетей. Мечеть Атік Валіде була замовлена ​​Нурбану відомого архітектора Синану і була завершена в рік її смерті. Атік Валіде стала першою мечеттю з двома мінаретами, побудованою жінкою.

Діти 

Сини:
 Шехзаде Мурад  
Доньки :
 Шах Султан 
 Есмехан Султан 
 Гевхерхан Султан  
 Фатьма Султан
 Айше Султан

Образ в кіно 
В турецькому серіалі«Величне Століття. Роксолана» роль Нурбану Султан виконує акторка Мерве Болугур.

Примітки

Посилання 
 Шутко О. Жіночий султанат: влада та кохання. - Навчальна книга - Богдан, 2019, С. 193-240. - ISBN: 978-966-10-5770-7

Дружини османських султанів
Померли 1583
Померли 7 грудня